Il Chicago Red Stars è una squadra di calcio femminile professionistico statunitense con sede a Chicago e che gioca le partite casalinghe presso il Village of Lisle-Benedictine University Sports Complex. La società fu tra quelle fondatrici della Women's Professional Soccer (WPS), e giocò in quella lega nel 2009 e 2010, disputando in quel periodo gli incontri casalinghi al Toyota Park.

Dopo che nel dicembre 2010, a causa di problemi finanziari, la dirigenza prese la decisione di abbandonare la WPS, la squadra venne riorganizzata ed iscritta alla Women's Premier Soccer League per la stagione 2011. Nel 2012 le Red Stars giocarono nella Women's Premier Soccer League Elite, nell'unico anno in cui esistette. Dal 2013 la squadra è iscritta alla National Women's Soccer League.

Rosa 
Rosa, ruoli e numeri di maglia tratta dal sito ufficiale, aggiornata al 8 Settembre 2021.

Statistiche

Note

Collegamenti esterni